Красноспинная трёхперстка () — вид птиц из семейства трёхпёрсток.

Вид распространён на севере и востоке Австралии, в папуасской и индонезийской частях острова Новая Гвинея, в некоторых других районах Индонезии (Малые Зондские острова, Сулавеси, Молуккские острова), а также на Соломоновых островах. Распространён в районах с высокой годовым количеством осадков.

Мелкая птица длиной 12—16 см, массой 23—51 г. Оперение рябое, состоит из чёрных, светло-коричневых, серых и бежевых перьев. Верхняя часть тела темнее чем нижняя.

Встречается на лугах, полях, в светлых лесах. Активная ночью. Наземный вид, передвигается в одиночку или парами, или небольшими группами до пяти птиц. Питается семенами, зеленью и насекомыми. Сезон размножения приходится на период между октябрем и июнем. Гнездо строится на земле среди высоких трав во влажных местах. Самка откладывает 2—4 белёсых с тёмными точками яйца. Насиживает и ухаживает за потомством самец. Самка в это время ищет другого самца и повторяет весь процесс размножения.

Примечания 

Трёхпёрстки
Птицы Австралии
Птицы Новой Гвинеи
Птицы Юго-Восточной Азии
Животные, описанные в 1815 году
Таксоны, описанные Конрадом Якобом Темминком